Gabriel Van El (1850-1938), historien local, écrivain, folkloriste, artiste et collectionneur français ;
 Gabriel Vanel (1925-2013) évêque catholique français.